Кремница — название нескольких географических объектов.

Россия 
 Кремница — деревня в Любытинском районе Новгородской области
 Кремница — деревня в Западнодвинском районе Тверской области
 Кремница — река в Ступинском районе Московской области

Словакия 
 Кремница — город в центральной Словакии